Desens ist der Familienname folgender Personen:

 Katja Desens, deutsche Radiomoderatorin
 Marc Desens (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rainer Desens (* 1959), deutscher Fußballtorhüter